Black Eyed Pilseung (, буквально «Чорноока перемога») — південнокорейський продюсерський дует, що складається з Радо (Сон Чжу Йон) і Чхве Гю Сона, створений у 2014 році. Вони створили такі хіти, як «Touch My Body» Sistar; «Only You» Miss A ; Twice «Like Ooh-Ahh», «Cheer Up», «TT», «Likey» та «Fancy»; і «I'm So Sick» Apink, «Eung Eung» і «Dumhdurum».

До створення дуету обидва учасники часто співпрацювали з Shinsadong Tiger. Радо працював над такими хітами, як «Volume Up» 4minute, «My My» і «Hush» Apink, «Trouble Maker» і «Now» Trouble Maker, тоді як Чой Кю Сон брав участь у написанні T-ara «Roly-Poly», Хьон А «Bubble Pop» і Beast «Fiction».

У серпні 2017 року дует об'єднав зусилля з CJ E&M для запуску нової розважальної компанії під назвою High-Up Entertainment, яка стала незалежною в 2018 році. У лютому 2019 року дебютував їхній перший чоловічий дует 415 (). У листопаді 2020 року дебютувала їхній перший жіночий гурт STAYC ().

Учасники

Радо 
Сон Чжу Йон (,  11 липня 1984) відомий під псевдонімом Rado (, ). До того, як стати автором пісень і музичним продюсером, він був учасником бой-бенду Someday, який уже не існує. Він також був відомий співпрацею з репером Dok2, починаючи з мініальбому It's We 2010 року та пісень «Girl Girl» (спільно з The Quiett, з Thunderground Mixtape Vol. 2) і «Baby Let's Go» (спільно з The Quiett і B-Free з Rapsolute Mixtape, том 1), потім пісень 2011 року «Break Beatz» (разом із Double K з Flow 2 Flow), «That's Me» (з Hustle Real Hard) і «Come Closer/Flow2nite» (разом із The Quiett, також з Hustle Real Hard), і пісні 2012 року «Love & Life» (з Love & Life, The Album).

Чхве Гю Сон 
Чхве Гю Сон () народився 7 травня 1984 року в Сеулі.

Продюсерська дискографія

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Нагороди та номінації

Gaon Chart K-Pop Awards 

|-
| 2015
| rowspan="3"| Black Eyed Pilseung
| rowspan="3"| Композитор року
| 
|-
| 2016
| 
|-
|2019
|

Mnet Asian Music Awards 

|-
| 2016
| Black Eyed Pilseung
| Найкращий продюсер року
|

Примітки

Посилання 

Південнокорейські музичні продюсери